Kratica MMS lahko pomeni:

 Melodije morja in sonca, glasbeni festival
 Multimedijski sporočilni sistem, nadgradnja sistema SMS sporočil
 »Čudežni mineral« (angleško Miracle Mineral Solution)

Kratice